Под небом голубым:
 «Под небом голубым» — песня из репертуара Бориса Гребенщикова, Алексея Хвостенко, а также ряда других исполнителей за авторством Владимира Вавилова и Анри Волохонского.
 «Под небом голубым…» — фильм Виталия Дудина.